Kieber ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kieber (* 1965), liechtensteinischer Finanzdienstmitarbeiter und vermutlicher BND-Informant
 Marion Kieber-Gotzig, deutsche Handballspielerin
 Niklas Kieber (* 1993), liechtensteinischer Fußballspieler
 Rita Kieber-Beck (* 1958), liechtensteinischer Politikerin (FBP)
 Roland Kieber (* 1969), österreichischer Schauspieler
 Volker Kieber (* 1962), deutscher parteiloser Politiker
 Walter Kieber (1931–2014), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Wolfgang Kieber (* 1984), liechtensteinischer Fußballspieler